Пе́рссон () — шведське прізвище.

Відомі носії:
 Елізабет Перссон (1964) — шведська керлінгістка.
 Ерік Перссон (1909—1989) — шведський футболіст.
 Ер'ян Перссон (1942) — шведський футболіст.
 Йоран Перссон (1530—1569) — шведський державний діяч.
 Йорген Перссон (1966) — шведський настільний тенісист.
 Лейф Перссон (1945) — шведський криміналіст і письменник детективного жанру, лауреат численних літературних премій.
 Маркус Перссон (1979) — шведський програміст та ігровий дизайнер.
 Ніклас Перссон (1979) — шведський хокеїст.
 Ніна Перссон (1974) — вокалістка шведського гурту The Cardigans.
 Роберт Оман-Перссон (1987) — шведський футболіст.

Інше

 9275 Перссон
 13437 Веллтон-Перссон

Шведські прізвища